Интернациональный стиль:
 Интернациональный стиль (модернизм) — направление в архитектуре и дизайне 1930-1960-х годах.
 Интернациональный типографический стиль — направление в графическом дизайне 1920-х - 1930-х годов.
 Интернациональный стиль (бронзовый век) — стиль предметов роскоши позднего бронзового века, происходящих из восточного Средиземноморья.